Геогліфи Наски — набір геогліфів (великих зображень на поверхні землі), як вважається створених представниками культури Наска.
 Наска — інша назва пустелі Сечура
 Наска — плато на узбережжі Перу
 Наска — місто в Перу
 Наска — провінція в перуанському регіоні Іка
 Наска — археологічна культура.
 Наска — тектонічна плита у Тихому океані.
 Наска (хребет) — океанічний хребет, розташований на плиті Наска біля західного узбережжя Південної Америки
 Наска — комуна у Швеції.